Война́ — название нескольких одноимённых художественных фильмов: «Война» — американский фильм 1994 года с участием Кевина Костнера;
 «Война» — российский фильм 2002 года Алексея Балабанова;
 «Война» — американский фильм 2007 года, режиссёра Филлипа Дж. Этвелла.
 «Война» — датская военная драма 2015 года, режиссёра Тобиаса Линдхольма.
 «Война» — американский фильм 2015 года, режиссёра Дито Монтиеля.
 «Война на западном направлении» (также известен как «Война») — шестисерийный художественный фильм, снятый в 1990 году на киностудии имени Довженко.